Charlesville, ancien nom de la ville de Djokupunda en République démocratique du Congo.
  SS Charlesville, paquebot de la Compagnie maritime belge.

Voir aussi